Het kiesarrondissement Kortrijk-Ieper werd opgericht door een decreet van de Vlaamse Regering uitgevaardigd in 2011. Het was daarin de bedoeling voor de provincieraadsverkiezingen de kieskringen uit te breiden om een meer representatieve verdeling te krijgen over de deelnemende politieke partijen.

Structuur 
Het kiesarrondissement Kortrijk-Ieper maakt deel uit van de provincie West-Vlaanderen en omvat de arrondissementen Kortrijk en Ieper. Het is opgesplitst in twee provinciedistricten: Ieper en Kortrijk.

Verkiezingsresultaten

Federale Verkiezingen

Kamer van volksvertegenwoordigers 
Tot en met 1991 werden voor de Federale Kamer zetels toegekend op het niveau van het arrondissement. De resultaten tot 1991 zijn dan ook opgesplitst over de twee arrondissementen Ieper en Kortrijk. Voor de resultaten van 1995 en 1999 werden de kieskringen herschikt. Kortrijk vormde met Roeselare en Tielt een kiesarrondissement en Ieper werd samengevoegd met de arrondissementen Veurne, Diksmuide en Oostende. Er zijn van het kiesdistrict Kortrijk-Ieper dus geen uitslagen voor 1995 en 1999. Vanaf 2003 worden de federale en Vlaamse verkiezingen gehouden op niveau van de kieskring West-Vlaanderen (zie daar).

Verkiezingsresultaten van 1968 tot 1991: Arrondissement Kortrijk 
 (*)1985: ZOMAAR (0,9%) / 1991: SRD (0,2%) /

Verkiezingsresultaten van 1968 tot 1991: Arrondissement Ieper

Verkiezingsresultaten van 1995 en 1999 
De uitslagen van het arrondissement Kortrijk zitten vervat in de uitslagen voor de kieskring Kortrijk-Roeselare-Tielt (zie Kiesarrondissement Roeselare-Tielt.

De uitslagen van het arrondissement Ieper zitten vervat in de uitslagen voor de kieskring Veurne-Diksmuide-Ieper-Oostende (zie Kiesarrondissement Oostende-Veurne-Diksmuide.

Provincieraadsverkiezingen 
Voor de provincieraadsverkiezingen van 2012 werden aan dit kiesarrondissement 24 zetels toegewezen van de 72 die in deze provincie beschikbaar zijn. Voorheen waren dat er 8 voor het arrondissement Ieper en 20 voor het arrondissement Kortrijk van de 84 voor de hele provincie.

kortrijk-ieper